«Голый король» — пьеса в двух действиях Евгения Шварца, созданная в 1934 году по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена.
 «» — американский комедийный фильм 1998 года.
 «Голый Король» — международный фестиваль социального короткометражного кино, проводящийся с 2012 года.